Chelles (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Chelles (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też 
 Opactwo w Chelles, Parafia św. Serafina z Sarowa w Chelles